Constantius kan syfta på:

 Constantius I Chlorus (250–306), en romersk kejsare 293-306
 Constantius II (317–361), en romersk kejsare 337-361
 Constantius III (–421), romersk general, politiker och kejsare